Fabrizi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Fabrizi (1905–1990), italienischer Schauspieler
 Antonio Fabrizi († 2015), italienischer Raumfahrtingenieur
 Elena Fabrizi (1915–1993), italienische Schauspielerin
 Franco Fabrizi (1916–1995), italienischer Schauspieler
 Mario Fabrizi (1925–1963), englischer Komiker
 Nicola Fabrizi (1804–1885), italienischer Risorgimento-Patriot
 Valeria Fabrizi (* 1936), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Vincenzo Fabrizi (1764–~1812), italienischer Opernkomponist

Fabrizi bezeichnet:
 ein nach dem Risorgimento-Patrioten benanntes Torpedoboot der italienischen Marine, siehe Nicola Fabrizi (Schiff, 1917)